Příjmení Daňhel nosí více významných osobností:

 Antonín Daňhel (* 1944) – český fotograf a kameraman
 Lukáš Daňhel (* 1988) – český divadelní herec
 Milan Daňhel (* 1941) – český marxista
 Radim Daňhel (* ?) – český státní zástupce, od roku 2022 vedoucí státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci